Moylan est un nom de famille porté par : 
 Catherine Moylan, actrice américaine et première Miss Univers en 1926 ;
 Edward Moylan, joueur américain de tennis ;
 Matthew Moylan, un joueur australien de rugby à XIII ;
 Pat Moylan, un sénateur irlandais ;
 Pat Moylan, un joueur irlandais de hurler ;
 Pat Moylan, un joueur irlandais de hurler ;
 Peter Moylan, un joueur australien de baseball.